Mihael Mikić (Zagreb, 6 de janeiro de 1980) é um futebolista profissional croata, meia e atacante, milita no Shonan Bellmare.

Títulos 
Dinamo Zagreb
 MAXtv Prva Liga: 1998, 1999, 2000, 2003, 2007, 2008
 Copa da Croácia: 1998, 2001, 2002, 2007, 2008
 Supercopa da Crácia: 2002, 2003

 Sanfrecce Hiroshima
 J. League Division 1: 2012, 2013, 2016
 Supercopa Japonesa: 2013, 2014, 2016

 Shonan Bellmare
 Copa da Liga Japonesa: 2018

Naturais de Zagreb
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do NK Inter Zaprešić
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Futebolistas do HNK Rijeka
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Shonan Bellmare